Derycke bzw. De Rycke ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie de Rycke (* 1987), belgische Squashspielerin
 Dinah Derycke (1946–2002), französische Politikerin
 Erik Derycke (* 1949), belgischer Politiker und Richter
 Germain Derycke (1929–1978), belgischer Radrennfahrer
 Leo De Rycke (* 1964/65), belgischer Basketballfunktionär 
 Lucas Derycke (* 1990), belgischer Feature- und Hörspielautor und -Regisseur